CP852 je kodna stranica koja se koristi u operacijskom sustavu MS-DOS za prikaz teksta na srednjoeuropskim jezicima, uključujući i hrvatski.

Izgled kodne stranice 
Prikazani su karakteri i njihova heksadecimalna vrijednost u Unicodeu za kodove od 128 do 255 (80 do FF heksadecimalno). Kodovi od 0 do 127 jednaki su običnom standardu ASCII.

Kodne stranice